Le marathon de Sénart est une épreuve de course à pied sur route de , se déroulant à Sénart, en Seine-et-Marne, chaque  mai de l’année.

Histoire

Le marathon connaît sa première édition en 2000. Depuis, le nombre de participants s’accroît : 628 en , 911 en , 1200 en ,  en . En , on compte 2000 partants au marathon et  arrivants en comprenant également le  de Sénart.

 En , le Label régional par la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme est attribué à la compétition ainsi que le titre d'épreuve qualificative pour les Championnats de France.
 En , le marathon reçoit le Label national de la part de la Fédération française d'athlétisme.
 En , est créée la Sénartaise, course ouverte à chacun et se déroulant sur les 11 premiers kilomètres du parcours du marathon.
 En , le marathon de Sénart a été choisi par la FFA pour être le support des championnats de France de la discipline.
 En , la Sénartaise devient un  officiel à label régional, qualificatif pour les championnats de France.
 En , le  est support des championnats de France universitaires.

« Un formidable exploit familial » : en , un homme réalise les  du marathon de Sénart en poussant sa mère atteinte d'une sclérose en plaques.

Palmarès
Statistiques du marathon de Sénart :

Records de l'épreuve

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de marathons

Liens externes 
 Site officiel
 Planète Marathon

Senart
Événement sportif en Île-de-France
Sport à Sénart